Marspassage kan avse:

 Marspassage (Jupiter)
 Marspassage (Neptunus)
 Marspassage (Saturnus)
 Marspassage (Uranus)